Афурджа () — самый высокий водопад Азербайджана. Расположен в бассейне реки Вельвелечай, у Тенгинского ущелья, близ села Афурджа Губинского района. Падает с горы Тенги. Высота водопада около 50 м. Водопад Афурджа является природным памятником Азербайджана и охраняется государством.

Примечания

Ссылки 
 

Водопады Азербайджана
Губинский район
Бассейн Каспийского моря